Александер Голле (1898—1978) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант люфтваффе.
 Гуго Голле (1890—1942) — німецький музикознавець і музичний педагог.

 Голле — громада в Німеччині, розташована в землі Нижня Саксонія. Входить до складу району Гільдесгайм.